XIV steht für:
 die Zahl Vierzehn in römischen Ziffern
 XIV, letztes Jahr des französischen Revolutionskalenders, siehe Französischer Revolutionskalender/Y14
 Sächsische XI V, sächsische Lokomotive, siehe Sächsische XI HV
 Mecklenburgische XIV, mecklenburgische Lokomotive, siehe Mecklenburgische XIV

xiv steht für:
 Harappan (ISO-639-3-Code), unklassifizierte Sprache der Indus-Kultur

Siehe auch:
 XIIII
 X4

XIV